Bridgetown puede hacer referencia a:

 Bridgetown, ciudad capital de Barbados.
 Bridgetown (Australia Occidental), ciudad de Australia.
 Bridgetown (Ohio), lugar designado por el censo de Estados Unidos.
 Bridgetown (Misisipi), lugar designado por el censo de Estados Unidos.
 Bridgetown (Wexford), ciudad de Irlanda.